Абрамов Владимир Андреевич (род. , Донецк, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский -,  (1987), профессор (1989).

Обучение 
Окончил Донецкий медицинский институт (1967).

Деятельность 
Работал в областной психиатрической больнице Донецка.

С 1969 года прошёл путь в Донецком медицинском институте от ассистента, доцента, профессора до декана лечебного факультета (1975—1996 гг.).

С 1995 года — главный редактор «Журнала психиатрии и медицинской психологии».

Исследует вопросы реабилитации больных с последствиями черепно-мозговых травм.

Работы 
 Реабилитация личности при шизофрении, эпилепсии и последствиях черепно-мозговой травмы. К., 1991 (соавт.);
 Реабилитация больных с последствиями черепно-мозговых травм. К., 1992;
 Ребёнок болен эпилепсией. К., 1994 (соавт.);
 Частная психиатрия. Д., 1998 (соавт.);
 Курс лекций по медицинской психологии и психиатрии. Д., 1998;
 Психопатологические симптомы и синдромы. Д., 1998.

Примечания